Дени́с Анато́льевич Карасёв () — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр.

Биография и карьера 
Родился 1 августа 1963 года в Иркутской области, а потом родители перебрались в эстонский городок Силламяэ. Мальчик получил от природы отличный слух, поэтому родители отдали его в детскую музыкальную школу города Силламяэ (Эстония), которую тот благополучно окончил.

С детства занимался спортом — лёгкой атлетикой и плаванием.

После школы отправился в Ленинград, поступил в строительный ВУЗ и проучился курс. В 1981 году поступил в ГИТИС в мастерскую Андрея Гончарова. На параллельном потоке с ним учились Дмитрий Певцов, Анатолий Лобоцкий и Ольга Прокофьева.

После окончания института, с 1985 года — актёр театра имени Вл. Маяковского. Отслужив в армии, по приглашению Марка Захарова перешёл в «Ленком», где играл до 1997 года, участвовал также в антрепризах.

В кино начал сниматься с 1989 года. Первую заметную роль сыграл в фильме «Катька и Шиз» (1992). Сыграл в фильмах более 50 ролей.

Благодаря его фактуре (рост под 2 метра, развитая пластика, «убийственный» взгляд) актёра нередко приглашали на роли хладнокровных убийц либо одиноких мстителей.

С 2004 года он пробовал себя в качестве режиссёра. Поставил антрепризный спектакль «Белые одежды» по повести Маркиза де Сада.

Скончался 12 января 2021 года в Москве, в своей квартире, расположенной в ЦАО в возрасте 57 лет от острой сердечной недостаточности. Похоронен на Ново-Люберецком кладбище Московской области.

Личная жизнь 
Более 30 лет состоял в браке с актрисой Кариной Золотовой. Уроженка Таганрога, Золотова окончила Щукинский театральный институт и снялась в 5 фильмах, но после 2009 года оставила карьеру актрисы.

Cын Данила, юрист.

Роли в театре 
Театр имени Вл. Маяковского
 «Не о соловьях» — Босс Вален
 «Чума на оба ваши дома!» — Джорджи
 «Собачий вальс» — Карл Тиле
Театр «Ленком»
 «Тиль» — Тиль
 «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» — Смерть
 «Юнона и Авось»
 «Мудрец» — Голутвин
 «Поминальная молитва»
 «Жестокие игры» — Кай Леонидов
 «Королевские игры» — Кромвель
Антреприза
 «Тайна английского пансиона» (режиссура В. Соломина, по пьесе Агаты Кристи «Мышеловка») — Паравичини
 «Братья Карамазовы. Завтра суд» — Иван Карамазов

Фильмография 

  — Иной (короткометражный) — 
  — Русская рулетка — Стас
  — Мигранты — Миша, приятель Павла
  — Московская любовь — Вадим, друг Сергея
  — Чужая игра — Михаил Болоцкий
  — Катька и Шиз — Олег Седицкий, «Шиз»
  — Антифауст — репортер
  — Секретный эшелон — Святослав
  — Немой свидетель — псевдомилиционер
  — Шамара —
  — Мещерские — Виталий Мещерский, кузен Сони
  — Репортаж — Николай Николаевич Кошкин, представитель посольства
  — Стрингер — Олег
  — Медики — водитель
  — Редакция — Горелов
 2000 — 2001 — Дальнобойщики (10-я серия «Лёха») — Алик, одноглазый надзиратель инвалидов
  — Саломея — денщик
  — Я — кукла — Анатолий, товарищ Виктора в лагере
  — Крот 2 — Альберт Петрович Платонов, директор ипподрома
  — Марш Турецкого 3 — водитель полпреда (серия «Пуля для полпреда»)
  — Мужская работа 2 — командир боевиков
  — Черёмушки
  — Чума на оба ваши дома! (телеспектакль) — Джорджи
  — Шум ветра — Максим
 2003 — Сыщик без лицензии — майор Лысаков (серия «Стиль подлеца»)
  — Каменская 3 — Сергей Львович Гуланов, он же «Аякс» (серия «Иллюзия греха»)
  — Вызов — Андрей Борисович Коломиец, начальник милиции (серия «И раб, и царь»)  — Слепой — майор Коптев  — Банкирши — Владимир  — Богиня прайм-тайма — Бахрушин  — Верёвка из песка — Василий  — Две судьбы 2: Голубая кровь — капитан милиции  — Звезда эпохи — лётчик Блинов  — Самая красивая — конвоир на зоне  — Человек войны — Пётр Котельников  — В круге первом — Щагов  — Острог. Дело Фёдора Сеченова — Александр Викторович Каштанов  — Последняя исповедь — полицай Платон  — Сволочи — эпизод 2006 — Евлампия Романова. Следствие ведёт Делитант-3 —  Эдик Малевич  — Частный заказ — Удав  — Наследники — Георгий Трофимов, муж Иры, отец Тимофея 2008 — Золото скифов — посланник от отца Глеба  — Адмиралъ (сериал) — Арбатский, "начальник золотого эшелона"  — Не отрекаются любя… — Дмитрий  — Русичи — Никандр  — Разжалованный — комбат  — Северный ветер — Григорий Пронин  — Хиромант 2 — бандит Валера  — Хозяйка тайги — Сергеевич, полковник (фильм «Последний кордон»)  — Мы из будущего 2 — старший лейтенант Мисюряев 2010 — Журов 2 — «Король», бомж  — Лето волков — Прокоп Алексеевич Крот, кузнец 2011—2014 — Лесник — Виктор Рогачев, киллер (серия «Принц»)  — Судья — Сергей Петрович Зайцев, «Зюзя», хозяин приморского города 2012 — Дельта — Иван Платонов 2014 — Братаны 4 — Игорь Журбин 2014 — Дельта. Продолжение — Николай Иванович («Платонов») 2016 — Учитель в законе. Схватка — «Чина» (Сергей Иванович), криминальный авторитет, «смотрящий» 2014 — Виктор — Антон Белинский 2017 — Тот кто читает мысли — Сергей Волков, известный журналист, муж Анны, отец убитой Елены 2017 — Мужики и бабы — Федот Клюев 2017 — Притяжение — Главком ВКС, генерал  — Зелёный фургон. Совсем другая история — Пётр Михайлович, «Крёст»  — Легенда Феррари — Максим Горький  — Склифосовский (8 сезон) — Никифоров  — Под прикрытием — Артём Бозятников («Бозя»)  — Иван Денисович — полковник Борщов, начальник лагеря 2021 — Склифосовский (9 сезон) — Никифоров''

Примечания

Ссылки 
 О Денисе Карасёве на сайте Rusakters.Ru 
 Денис Карасёв: Андрей Гончаров бил нас наотмашь… 

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Актёры и актрисы «Ленкома»
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Ново-Люберецком кладбище